

Chanson 

 When a Man Loves a Woman est une chanson de Percy Sledge, en 1966, plusieurs fois reprise par différents interprètes ;
 When a Man Loves a Woman album de Percy Sledge
 When a Man Loves a Woman est une chanson de Jody Watley, en 1993, une composition différente de la précédente.

Cinéma 

 Pour l'amour d'une femme (When a Man Loves a Woman) est un film réalisé par Luis Mandoki en 1994.

Homonymie de titre